Cela é um pequeno quarto de grades que devido à sua pequenez veio a designar o quarto da prisão.

Mas cela também se pode referir a:

 Cela (arquitetura) - um espaço arquitectónico.

Localidades
 Cela (Alcobaça) - freguesia no concelho de Alcobaça, Portugal.
 Cela (Chaves) - antiga freguesia no concelho de Chaves, Portugal.
 Cela (Angola) - município da província de Cuanza Sul, Angola.

Pessoas
 Camilo José Cela - escritor espanhol.

Ver também
 Sela
 Cella (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos